Leucoconiella är ett släkte av svampar. Leucoconiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leucoconiella